

Muziek
Autumn (Nederlandse band), een alternatieve-rockband uit Nederland
Autumn (Britse band), een Britse muziekgroep
Autumn (album), een album van de pianist George Winston
Autumn (song), een song van de Britse band Strawbs

Films
Autumn (film), een Turkse film uit 2007

Personen
Emilie Autumn, een Amerikaanse zangeres en violiste